

Astronomia
14583 Lester – asteroide della fascia principale

Geografia

Lester – città della Contea di Limestone, Alabama
Lester – città della Contea di Lyon, Iowa
Lester – città della Contea di Raleigh, Virginia Occidentale

Onomastica
Lester – nome proprio di persona inglese maschile

Personaggi fittizi
Lester – personaggio dello show televisivo Beakman's World
Lester – pupazzo, personaggio della televisione protagonista di un duo con il ventriloquo Willie Tyler

Lester Crest, personaggio di Grand Theft Auto V.

Persone
Adrian Lester – attore inglese
Jack Lester – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
Jon Lester – giocatore di baseball statunitense
Kate Lester – attrice inglese
Louise Lester – attrice statunitense
Mark Lester – attore inglese
Mark L. Lester – produttore cinematografico, regista e sceneggiatore statunitense
Phil Lester, propr. Philip Michael Lester  – videoblogger e conduttore radiofonico britannico
Richard Lester – regista statunitense
Robert Lester – giocatore di football americano statunitense
Robie Lester – doppiatrice e cantante statunitense
Ron Lester – attore statunitense
Ronnie Lester – ex cestista e dirigente sportivo statunitense
Vicki Lester, pseudonimo di Dorothy Day – attrice e modella statunitense